olifant – fikcyjne zwierzę zamieszkujące Śródziemie
 Olifant – czołg południowoafrykańskich sił zbrojnych
 olifant – instrument muzyczny